New Zealand Football Championship 2007/2008 var den fjärde säsongen av New Zealand Football Championship, ligan bestod av 8 lag, Waitakere United vann både grundserien och slutspelet.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Slutspel

Slutspelsträd

Playoff

Grand Final

Källor 
 Officiella hemsida
 Rsssf.com
 Soccerway.com

2007 i Nya Zeeland
2008 i Nya Zeeland
2007/2008
Fotbollssäsongen 2007/2008